Скічко́ — українське прізвище. Деякі носії:

 Скічко Олександр Олександрович ( 1991) — український телеведучий, пародист, артист розмовного жанру, актор, політик
 Скічко Олексій Омелянович (1946–2011) — український та радянський політик, мер Олександрії в 1990–1994 і 2006–2010

Українські прізвища